Фотиния может означать:
 Фотиния — женское имя греческого происхождения.
 Фотиния Самарянка — женщина, с которой беседовал Иисус у колодца.
 Фотиния — палестинская преподобная, святая Православной церкви.
 Фотиния — род растений из семейства Розовые.

См. также 
 Светлана
 Фотин